Batom - maquiagem/maquilhagem
Ou ainda:
Baton (chocolate) - da empresa Chocolates Garoto
Rio Baton - rio na Nova Zelândia 

Ou ainda:
Baton Rouge - capital do estado norte-americano da Luisiana

Ver também 

Desambiguação